Индустриальное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Индустриальное сельское поселение — входит в Кашарский район Ростовской области
 Индустриальное сельское поселение — входит в Екатериновский район Саратовской области